José Miguel Handal, también conocido como «Chepe» (San Pedro Sula, Cortés, Honduras; 14 de agosto de 1974) es un empresario, político y presunto narcotraficante hondureño de origen palestino. Según la DEA tiene fuertes vínculos con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, dirigido por Ismael Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno.

Actividad criminal 
En agosto de 2008, se le acusó del caso de un choque de una avioneta cargada de droga en la comunidad de Farallones, en el Departamento de Colón, al norte de Honduras.

La fiscalía del sur de Florida acusó el 3 de marzo de 2011 a Handal de asociación ilícita para distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Luego en 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, identificó en un comunicado a Handal Pérez, como el jefe de una organización responsable de la distribución de numerosas toneladas de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela a los carteles mexicanos como los de Sinaloa y Los Zetas. La designación de narcotraficante abarca a la esposa de Handal, Ena Elizabeth Hernández Amaya; y al padre de Handal, José Miguel Handal Larach. OFAC identificó a los hondureños como propietarios de Supertiendas Handal, Corporación Handal, Rancho La Herradura, JM Troya, Cleopatra, Autopartes Handal y Easy Cash de R.L. Las personas y empresas designadas como narcotraficantes tienen prohibido realizar transacciones financieras y comerciales con instituciones estadounidenses. Por otra parte, José Miguel Handal negó todo tipo de acusaciones y afirmó que todas sus empresas provienen de dinero limpio, no de lavado de activos como se le acusó.

Las actividades del crimen organizado han aumentado en años recientes en Honduras y la región centroamericana en general debido a los esfuerzos antinarcóticos apoyados por Estados Unidos en Colombia y México.

En febrero de 2014, los grupos criminales hondureños de «Los Cachiros» y el liderado por José Miguel Handal aparecieron en la lista de los principales socios regionales de la organización criminal del Cártel de Sinaloa, liderado por el recientemente capturado Joaquín Guzmán Loera.

Actividad política 
En 2012, José Miguel Handal quien le apostaba a una precandidatura por el movimiento Full Toro, quedó fuera de la planilla de aspirantes a diputados por Cortés al perder en las elecciones primaras de ese mismo año.

José Miguel Handal obtuvo 10 mil 726 marcas, equivalentes al 7.88 por ciento, de 136 mil 044 que sumaron los 20 aspirantes del movimiento Full Toro. En esa corriente interna del Partido Liberal, la cual era liderada por su hermano Esteban Handal Pérez logró el segundo lugar, como precandidato más votado, después de Ángela Aguilar, quien obtuvo 11 mil 547 marcas.

No obstante, debido a que el movimiento Full Toro no logró superar en marcas a los otros dos movimientos, encabezados por Yani Rosenthal y Mauricio Villeda, sus precandidatos no entraron en la fórmula de diputados por Cortés y de esa manera perdió la posibilidad de llegar al Congreso Nacional de Honduras.

Arresto en 2015 
En febrero de 2015 está librando un proceso legal en Honduras, como medida para evitar la extradición hacia Estados Unidos, a pesar de ser designado Capo de la lista Kingping del Dept del Tesoro de Estados Unidos.  El junto a muchos empresarios (especialmente de origen palestino) y políticos del país hondureño están identificados plenamente por la DEA por su involucramiento con carteles de Colombia, México y Venezuela. 

Fue capturado por fuerzas de la policía nacional y militar el 12 de marzo de 2015 después de tener una orden de captura pendiente con la justicia hondureña por más de dos años, gracias a la presión internacional a la actual administración del presidente Juan Orlando Hernández. Actualmente se encuentra recluido (algunas fuentes dicen "protegido") en un cuartel militar donde aun mantiene control de varios grupos delictivos bajo su poder.

Véase también 
 Los Cachiros (cártel)

Referencias 

Sampedranos
Narcotraficantes de Honduras